Cystodytes är ett släkte av sjöpungar. Cystodytes ingår i familjen Polycitoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Cystodytes